Сергей Мирославович Вовк (1953—2005) — российский учёный. Доктор технических наук, профессор, лауреат Премии Правительства России.

Биография 
Родился 23 октября 1953 года в поселке Малая Хета Усть-Енисейского округа Красноярского края.

Окончил школу в Тюмени (1970) и физико-технический факультет Уральского политехнического института им. С. М. Кирова (1976).

 1989 — кандидат химических наук.
 2000 год — доктор технических наук по специальности «Техника физического эксперимента, физика приборов, автоматизация физических исследований».

Руководил работами по внедрению методов лазерной диагностики для разработки технологии неорганических сорбентов, созданию лазерно-спектроскопической базы для разработки ядерных газовых реакторов, разработке технологии производства сверхчистых газов, новых медицинских технологий в области ксеноновой медицины и оптической диагностики рака.

Занимался продвижением наукоёмкой продукции в Европе, США и Юго-Восточной Азии с поставками в крупные зарубежные фирмы.

Член Совета директоров нескольких компаний. С 1996 года директор ГУДП НИКИЭТ «Техноцентр — Лазерная диагностика и чистые технологии».

Лауреат Премии Правительства РФ 2000 года.

Соавтор 6 монографий, большого числа статей в областях лазерной диагностики, технологий и материалов очистки, новых медицинских технологий. Ни одного изобретения не сделал сам, все изобретения коллективные. Сумма частей приходящихся на его долю составляет 4,35174 полных изобретений.

С 2000 г. — профессор УГТУ-УПИ. Участвовал в создании на кафедре экспериментальной физики УГТУ-УПИ новой специальности «Инженерное дело в медико-биологической практике». Профессор Уральской государственной сельскохозяйственной академии

Отравлен клофелином на вокзале Екатеринбурга 13 июля 2005 года.

Примечания

Источники 
 Вовк Сергей Мирославович на samlib.ru

Физики СССР
Физики России
Доктора технических наук
Выпускники Уральского технического университета
Преподаватели Уральского технического университета
Преподаватели Уральского аграрного университета
Отравленные